Burow bezeichnet:

 Burow, Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Burow (Lübz), Ortsteil der Stadt Lübz im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Burow (Großwoltersdorf), Ortsteil der Gemeinde Großwoltersdorf, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Burow (Pirow), Ortsteil der Gemeinde Pirow, Landkreis Prignitz, Brandenburg

Burow oder Burov ist der Familienname folgender Personen:
 Andrei Konstantinowitsch Burow (1900–1957), sowjetischer Architekt und Hochschullehrer
 Atanas Burow (1875–1954), bulgarischer Politiker und Bankier
 Boris Burov (* 1970), ecuadorianischer Gewichtheber
 Emil Burow (1856–1943), deutscher Musiker, Komponist und Kapellmeister
 Ernst Burow (1838–1885), deutscher Arzt
 Ilja Alexejewitsch Burow (* 1991), russischer Freestyle-Skifahrer
 Johannes Burow (1953–2001), deutscher Klassischer Archäologe
 Jörg Burow (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Julie Burow (1806–1868), deutsche Schriftstellerin, siehe Julie Pfannenschmidt
 Karl Heinrich Burow (1809–1874, auch Karl August Burow), deutscher Augenarzt und Chirurg
 Konstantin Fjodorowitsch Burow (1854–1936), russischer Architekt
 Marlene Burow (* 2000), deutsche Schauspielerin
 Maxim Alexejewitsch Burow (* 1998), russischer Freestyle-Skisportler
 Michail Nikitowitsch Burow (1889–1955), sowjetischer Partei- und Staatsfunktionär
 Olaf-Axel Burow (* 1951), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Patrick Burow (* 1965), deutscher Amtsrichter

Siehe auch:
 Burow-Büste, Buhrow, Buro, Burowa